Jean Leloup (1961) – cantante e chitarrista canadese
 Jean-Yves Leloup (1950) – presbitero, teologo e scrittore francese
 Jérémy Leloup (1987) – cestista francese
 Roger Leloup (1933) – fumettista belga